Дми́трий Замя́тин:
 Замятин, Дмитрий Анисимович (Дорофей, после принятия схимы Димитрий; 1678—1747) — иеромонах, настоятель Саровского монастыря с 1731 по 1747 год.
 Замятин, Дмитрий Владимирович (род. 1978) — российский экономист. Заведующий кафедрой мировой экономики Института мировой экономики и информатизации.
 
 Замятин, Дмитрий (род. 1983) — российский продюсер.

Примечания